Анато́лий Овчи́нников:
 Овчинников, Анатолий Георгиевич (1927—2015) — советский и российский металлург и альпинист.
 Овчинников, Анатолий Фёдорович (1950—1996) — российский генерал-майор, начальник Плесецкого полигона.